Alanís – comune dell'Andalusia (Spagna)
Alanis – album di Alanis Morissette del 1991
Alanis – film di Anahí Berneri del 2007
Alanis – variante femminile inglese del nome proprio di persona Alano